Саличети (итал. Saliceti) — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Саличети, Гульельмо да (1210—1277) — итальянский врач.
 Саличети, Кристоф (1757—1809) — итальянский государственный деятель, родом корсиканец.